Харьковский аэропорт может означать:

 Харьков (аэропорт) (бывший Харьков-Основа) — международный аэропорт на Аэрофлотской площади (в районе Новая Основа).
 Харьков-Залютино — военный аэропорт, существовавший во время ВОВ (в районе Залютино).
 Харьков-Полевой — проектировавшийся в СССР международный аэропорт возле пгт Полевая.
 Рогань — широко использовавшийся с 1930-х и до 1970-х военный аэропорт Харьковского лётного училища имени С. Грицевца, ныне ликвидирован (в районе Рогань).
 Харьков-Северный (Харьков-Сокольники) — на территории ХАЗа, Харьковское шоссе (в районе Сокольники (Харьков).
 Аэропорт ХАИ (Харьков-Алешки, Харьков-Померки) — бывший аэропорт Харьковского авиаинститута, ликвидирован в 1970-х годах (в районе посёлок Жуковского-Алешки (Харьков)).